Hyginus ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite an der Grenze zwischen Sinus Medii und Mare Vaporum, nordöstlich des Kraters Triesnecker und nordwestlich von Agrippa.
Der relativ kleine Krater liegt in der ungefähren Mitte der Mondrille Rima Hyginus, die ansonsten weitgehend gerade verläuft.
Der Kraterboden ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem römischen Gelehrten Gaius Iulius Hyginus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hyginus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)